Langkammer ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Langkammer (1856–1936), österreichischer Theaterschauspieler und Dramatiker
 Margarete Langkammer (1866–1922), deutsche Theaterschauspielerin und Schriftstellerin